Владислав Владимирович Кабанов (11 октября 1944, Свердловск) — доктор физико-математических наук, профессор, доцент, автор множества научных работ.

В 1969 году окончил математико-механический факультет Уральского государственного университета по специальности «Математика». Работает в Институте математики и механики УрО РАН. С 1977 по 1988 год был сначала доцентом, а затем заведующим кафедрой геометрии и деканом математического факультета Уральского государственного педагогического университета.

С 1988 по 1995 год преподавал в Уральском государственном техническом университете, являлся доцентом кафедры вычислительной математики и уравнений математической физики. 

С 1995 года работает в Институте математики и механики УрРО РАН. В настоящее время главный научный сотрудник.

Биография 
Родился 11 октября 1944 года в Свердловске.

В 1969 году окончил математико-механический факультет Уральского государственного университета ( ныне Уральский Федеральный Университет) по специальности «Математика». Работает в Институте математики и механики УрО РАН.  С 1977 по 1988 год был сначала доцентом, а затем заведующим кафедрой геометрии и деканом математического факультета Уральского государственного педагогического университета.

С 1988 по 1995 год преподавал в Уральском государственном техническом университете, являлся доцентом кафедры вычислительной математики и уравнений математической физики. 

С 1995 года работает в Институте математики и механики УрРО РАН. С 2004 по 2015 год заместитель директора института по научной работе.  В настоящее время главный научный сотрудник отдела алгебры и топологии.

С 2001 года был доцентом, а с 2010 года профессор кафедры алгебры и дискретной математики УрФУ по совместительству. Написал два учебных пособия по общей алгебре и конечным полям.

Являлся учеником профессора Альберта Ивановича Старостина. Выполнил циклы исследований по теории конечных простых групп и характеризациям графов с некоторыми условиями регулярности. Исследования Владислава Владимировича были поддержаны целым рядом грантов. Подготовил шесть кандидатов и одного доктора физ.-мат. наук. Автор множества научных работ по теории конечных групп и теории графов, в том числе одной монографии.

Владислав Владимирович был членом оргкомитетов многих конференций по алгебре и её приложениям. Много лет был председателем программного комитета ежегодной Всероссийской молодёжной школы-конференции «Проблемы теоретической и прикладной математики», проводимой Институтом математики и механики УрО РАН. Заместитель главного редактора журнала «Труды Института математики и механики УрО РАН» и Ural Mathematical Journal.

Персональная страничка: http://kabanov.imm.uran.ru

Основные труды 

 Goryainov, Sergey; Kabanov, Vladislav V.; Shalaginov, Leonid; Valyuzhenich, Alexandr On eigenfunctions and maximal cliques of Paley graphs of square order. (English) Zbl 1388.05115 Finite Fields Appl. 52, 361—369 (2018). MSC: 05C50 05E10 05E30 90B10
 Goryainov, S. V.; Isakova, G. S.; Kabanov, V. V.; Maslova, N. V.; Shalaginov, Leonid V. On Deza graphs with disconnected second neighborhood of a vertex. (English. Russian original) Zbl 1373.05193 Proc. Steklov Inst. Math. 297, Suppl. 1, S97-S107 (2017); translation from Tr. Inst. Mat. Mekh. (Ekaterinburg) 22, No. 3, 50-61 (2016). MSC: 05C99
 Kabanov, Vladislav Vladimirovich; Mityanina, Anastasiya Vladimirovna Claw-free strictly Deza graphs. (English) Zbl 1369.05105 Sib. Èlektron. Mat. Izv. 14, 367—387 (2017). MSC: 05C25
 Kabanov, V. V.; Mityanina, A. V. Strictly Deza line graphs. (English. Russian original) Zbl 1302.05156 Proc. Steklov Inst. Math. 285, Suppl. 1, S78-S90 (2014); translation from Tr. Inst. Mat. Mekh. (Ekaterinburg) 18, No. 1, 165—177 (2012). MSC: 05C76
 Gavrilyuk, A. L.; Goryainov, S. V.; Kabanov, V. V. On the vertex connectivity of Deza graphs. (English. Russian original) Zbl 1302.05209 Proc. Steklov Inst. Math. 285, Suppl. 1, S68-S77 (2014); translation from Tr. Inst. Mat. Mekh. (Ekaterinburg) 19, No. 3, 94-103 (2013). MSC: 05E30 05C40
 Kabanov, V. V.; Makhnev, A. A. On graphs in which all neighborhoods of vertices are locally pseudocyclic graphs. (English. Russian original) Zbl 1305.05238 Dokl. Math. 89, No. 1, 76-79 (2014); translation from Dokl. Akad. Nauk, Ross. Akad. Nauk 454, No. 4, 387—391 (2014). Reviewer: Kaishun Wang (Beijing) MSC: 05E30 05C12
 Zheleznov, L. P.; Kabanov, V. V.; Bojko, D. V. Study of nonlinear deformation and stability of discretely reinforced elliptic cylindrical shells in transverse bending. (English. Russian original) Zbl 1298.74164 J. Appl. Mech. Tech. Phys. 53, No. 2, 242—245 (2012); translation from Prikl. Mekh. Tekh. Fiz. 53, No. 2, 111—114 (2012). MSC: 74K25 74E30 74G60 74S05
 Krasovskii, N. N.; Eremin, I. I.; Il’in, A. M.; Kryazhimskii, A. V.; Kurzhanski, A. B.; Berdyshev, V. I.; Vasin, V. V.; Makhnev, A. A.; Matveev, S. V.; Subbotin, Yu. N.; Chentsov, A. G.; Ushakov, V. N.; Kabanov, V. V.; Maksimov, V. I. On the 75th birthday of Academician of the Russian Academy of Sciences Yurii Sergeevich Osipov. (English. Russian original) Zbl 1296.01034 Proc. Steklov Inst. Math. 276, Suppl. 1, S1-S3 (2012); translation from Tr. Inst. Mat. * Mekh. (Ekaterinburg) 17, No. 2, 5-6 (2011). MSC: 01A70 Zheleznov, L. P.; Kabanov, V. V.; Bojko, D. V. Nonlinear deformation and stability of reinforced elliptical cylindrical shells loaded by internal pressure under twisting and bending. (English. Russian original) Zbl 1272.74440 J. Appl. Mech. Tech. Phys. 51, No. 3, 431—436 (2010); translation from Prikl. Mekh. Tekh. Fiz. 51, No. 3, 158—164 (2010). MSC: 74K25 74G60 74E30
 Kabanov, V. V.; Makhnev, A. A.; Paduchikh, D. V. On strongly regular graphs with eigenvalue 2 and their extensions. (English. Russian original) Zbl 1292.05276 Dokl. Math. 81, No. 2, 268—271 (2010); translation from Dokl. Akad. Nauk, Ross. Akad. Nauk 431, No. 5, 583—586 (2010). MSC: 05E30
 Kabanov, V. V.; Unegov, S. V. Amply regular graphs with Hoffman’s condition. (English. Russian original) Zbl 1312.05084 Proc. Steklov Inst. Math. 264, Suppl. 1, S150-S154 (2009); translation from Tr. Inst. Mat. Mekh. (Ekaterinburg) 14, No. 3, 127—131 (2008). MSC: 05C50
 Ermakova, G. M.; Kabanov, V. V. A characterization of one class of graphs without 3-claws. (English. Russian original) Zbl 1237.05175 Proc. Steklov Inst. Math. 267, Suppl. 1 (2009, Suppl. 3), S62-S77 (2009); translation from Tr. Inst. Mat. Mekh. (Ekaterinburg) 15, No. 2 (2009). MSC: 05C75 05C40 05C38
 Zheleznov, L. P.; Kabanov, V. V.; Bojko, D. V. Nonlinear deformation and stability of oval cylindrical shells under combined loading. (English. Russian original) Zbl 1271.74299 J. Appl. Mech. Tech. Phys. 49, No. 1, 109—113 (2008); translation from Prikl. Mekh. Tekh. Fiz. 49, No. 1, 134—138 (2008). MSC: 74K25 74G60
 Kabanov, V. V.; Unegov, S. V. Strongly regular graphs with Hoffman’s condition. (English. Russian original) Zbl 1237.05216 Proc. Steklov Inst. Math. 261, Suppl. 1, S107-S112 (2008); translation from Tr. Inst. Mat. Mekh. (Ekaterinburg) 13, No. 3 (2007). MSC: 05E30 05C50
 Tang, Na; Guo, Wenbin; Kabanov, V. V. The influence of s-semipermutable subgroups on the structure of finite groups. (English. Russian original) Zbl 1238.20036 Proc. Steklov Inst. Math. 257, Suppl. 1, S189-S194 (2007); translation from Tr. Inst. Mat. Mekh. (Ekaterinburg) 13, No. 1, 191—196 (2007). MSC: 20D40 20D20 20D10
 Kabanov, V. V.; Makhnev, A. A.; Paduchikh, D. V. Characterization of certain distance-regular graphs by forbidden subgraphs. (English. Russian original) Zbl 1284.05173 Dokl. Math. 75, No. 3, 420—423 (2007); translation from Dokl. Akad. Nauk, Ross. Akad. Nauk 414, No. 5, 583—586 (2007). MSC: 05C60
 Zheleznov, L. P.; Kabanov, V. V.; Boiko, D. V. Nonlinear deformation and stability of oval cylindrical shells under pure bending and internal pressure. (Russian, English) Zbl 1120.74039 Prikl. Mekh. Tekh. Fiz. 47, No. 3, 119—125 (2006); translation in J. Appl. Mech. Tech. Phys. 47, No. 3, 406—411 (2006). Reviewer: N. I. Alexandrova (Novosibirsk) MSC: 74K25 74G60 74S05
 Vakula, I. A.; Kabanov, V. V. On graphs without 3-claws with non-clique μ-subgraphs. (Russian) Zbl 1249.05330 Diskretn. Anal. Issled. Oper., Ser. 1 12, No. 4, 3-22 (2005). MSC: 05C75
 Vakula, I. A.; Kabanov, V. V. Claw-free graphs that can be stretched on some 3-coclique and have non-clique μ-subgraphs. (Russian. English summary) Zbl 1189.05079 Izv. Ural. Gos. Univ. 36, Mat. Mekh. 7, 83-94, 190—191 (2005). MSC: 05C35 05C70
 Kabanov, Vladislav; Vakula, Igor The lower domination parameters in inflation of graphs of radius 1. (English) Zbl 1031.05097 Discrete Math. 276, No. 1-3, 269—272 (2004). MSC: 05C69
 Bojko, D. V.; Zheleznov, L. P.; Kabanov, V. V. Nonlinear strain and stability of elliptic cylindrical shells at transversal bending. (Russian, English) Zbl 1150.74525 Prikl. Mat. Mekh. 67, No. 6, 931—939 (2003); translation in J. Appl. Math. Mech. 67, No. 6, 819—824 (2003). Reviewer: V. A. Zarutskij (Kyïv) MSC: 74K25 74H55 74S05
 Kabanov, V. V.; Makhnev, A. A.; Paduchikh, D. V. On graphs without crowns with regular μ-subgraphs. II. (English. Russian original) Zbl 1051.05081 Math. Notes 74, No. 3, 375—384 (2003); translation from Mat. Zametki 74, No. 3, 396—406 (2003). MSC: 05E30 05C75
 Zheleznov, L. P.; Kabanov, V. V.; Bojko, D. V. Nonlinear deformation and stability of elliptic cylindrical shells under torsion and bending. (Russian) Zbl 1038.74021 Prikl. Mekh. Tekh. Fiz. 44, No. 6, 70-75 (2003); translation in J. Appl. Mech. Tech. Phys. 44, No. 6, 809—813 (2003). Reviewer: N. I. Alexandrova (Novosibirsk) MSC: 74G60 74K25 74S05
 Kabanov, V. V. Dynamics of spherically symmetric vortex of laser radiation in a nonlinear medium. (English) Zbl 1033.37041 Chaos Solitons Fractals 17, No. 2-3, 425—431 (2003). MSC: 37N20 78A60
 Zheleznov, L. P.; Kabanov, V. V. Nonlinear deformation and stability of noncircular cylindrical shells under internal pressure and axial compression. (Russian, English) Zbl 1002.74046 Prikl. Mekh. Tekh. Fiz. 43, No. 4, 155—160 (2002); translation in J. Appl. Mech. Tech. Phys. 43, No. 4, 617—621 (2002). Reviewer: N.I.Alexandrova (Novosibirsk) MSC: 74H55 74S05
 Kabanov, Vladislav; Vakula, Igor The lower domination parameters in inflated graphs. (English) Zbl 06600293 Rusu, Irena (ed.), Proceedings of the 6th international conference on graph theory, Marseille-Luminy, France, August 28--September 2, 2000. Amsterdam: Elsevier. 196—197 (2000). MSC: 05Cxx
 Kabanov, V. V. On graphs without crowns with regular μ-subgraphs. (English. Russian original) Zbl 0979.05113 Math. Notes 67, No. 6, 736—742 (2000); translation from Mat. Zametki 67, No. 6, 874—881 (2000). Reviewer: Alexandre A.Makhnev (Ekaterinburg) MSC: 05E30 05C75
 Kabanov, V. V. Domination and irredundance in graphs with restricted blocks. (Russian) Zbl 0963.05100 Diskretn. Anal. Issled. Oper., Ser. 1 7, No. 2, 12-20 (2000). Reviewer: O.V.Borodin (Novosibirsk) MSC: 05C69
 Kabanov, Vladislav The ratio of lower domination parameters in graphs with claw-free blocks. (English) Zbl 1109.05322 Sali, A. (ed.) et al., Paul Erdős and his mathematics. Papers from the international conference held in memory of Paul Erdős in Budapest, Hungary, July 4—11, 1999. Budapest: János Bolyai Mathematical Society (ISBN 963-8022-93-0). 112—115 (1999). MSC: 05C69
 Favaron, Odile; Kabanov, Vladislav; Puech, Joël The ratio of three domination parameters in some classes of claw-free graphs. (English) Zbl 0944.05071 J. Comb. Math. Comb. Comput. 31, 151—159 (1999). Reviewer: Bohdan Zelinka (Liberec) MSC: 05C69 05C35
 Kabanov, V. V.; Makhnev, A. A. Graphs without 3-claws with μ-subgraphs of equal cardinality. (Russian. English summary) Zbl 0969.05053 Izv. Ural. Gos. Univ. 10, Mat. Mekh. 1, 44-68 (1998). Reviewer: Zdeněk Ryjáček (Plzeň) MSC: 05C75
 Kabanov, V. V. A characterization of triangular and lattice graphs. (English. Russian original) Zbl 0913.05082 Sib. Math. J. 39, No. 5, 908—912 (1998); translation from Sib. Mat. Zh. 39, No. 5, 1054—1059 (1998). Reviewer: O.V.Borodin (Novosibirsk) MSC: 05C75 05C90 05C85
 Kabanov, V. V.; Astrakharchik, S. V.; Zheleznov, L. P. Algorithm of stiffness and stability analysis of bar structures in a geometrically nonlinear statement. (English. Russian original) Zbl 1064.74612 Prikl. Mekh. Tekh. Fiz. 37, No. 4, 167—172 (1996); translation in J. Appl. Mech. Tech. Phys. 37, No. 4, 601—605 (1996). Reviewer: Yu. A. Bogan (Novosibirsk) MSC: 74K10 74G60
 Kabanov, V. V.; Makhnev, A. A. Coedge regular graphs without 3-stars. (English. Russian original) Zbl 0901.05080 Math. Notes 60, No. 4, 372—377 (1996); translation from Mat. Zametki 60, No. 4, 495—503 (1996). MSC: 05C75 05E30
 Kabanov, V. V.; Makhnev, A. A. On separated graphs with certain regularity conditions. (English. Russian original) Zbl 0868.05045 Sb. Math. 187, No. 10, 1487—1501 (1996); translation from Mat. Sb. 187, No. 10, 73-86 (1996). MSC: 05C75 05C12 05E30
 Kabanov, V. V.; Makhnev, A. A. Strongly regular graphs with splittable neighborhoods. (Russian) Zbl 0793.05147 Makhnev, A. A. (ed.), Combinatorics and optimization. Vol. 1. Interuniversity collection of scientific works. Sverdlovsk: Ural’skij Politekhnicheskij Institut Im. S. M. Kirova, 10-15 (1991). Reviewer: L.Niepel (Bratislava) MSC: 05E30
 Kabanov, V. V.; Zheleznov, L. P. Nonlinear deformation and stability of a cantilever circular cylindrical shell, reinforced by a ring, in transverse bending. (English. Russian original) Zbl 0729.73045 Sov. Appl. Mech. 24, No. 12, 1183—1188 (1988); translation from Prikl. Mekh., Kiev 24, No. 12, 50-55 (1988). MSC: 74B20 74S05 74G60 74K15 74E30
 Kabanov, V. V.; Kurtsevich, G. I. Effect of heating on the stability of a circular cylindrical shell in compression beyond the elastic limit. (English. Russian original) Zbl 0711.73068 Sov. Appl. Mech. 24, No. 9, 872—878 (1988); translation from Prikl. Mekh., Kiev 24, No. 9, 44-51 (1988). MSC: 74S30 74R20 74G60 74S20 74A15 74K15
 Kabanov, V. V.; Zheleznov, L. P. Application of the finite element method to calculate the stability of supported revolutionary shells with cuts. (Russian) Zbl 0683.73038 Din. Sploshnoj Sredy 80, 56-62 (1987). MSC: 74S05 74K15 74R05
 Kabanov, V. V.; Kurtsevich, G. I. Stability of a circular cylindrical shell with axisymmetric initial deflections in compression beyond the elastic limit. (English. Russian original) Zbl 0602.73084 Sov. Appl. Mech. 21, 138—144 (1985); translation from Prikl. Mekh., Kiev 21, No. 2, 36-42 (1985). MSC: 74S30 74K15 74G60
 Kabanov, V. V.; Zheleznov, L. P. Calculation of cylindrical shells by the finite-element method. (English. Russian original) Zbl 0595.73082 Sov. Appl. Mech. 21, 851—856 (1985); translation from Prikl. Mekh., Kiev 21, No. 9, 35-40 (1985). MSC: 74S05 74K15
 Kabanov, V. V.; Zheleznov, L. P.; Kuznetsov, A. B. Use of the finite-element method to calculate the strength of reinforced shells beyond the elastic limit. (English. Russian original) Zbl 0586.73124 Sov. Appl. Mech. 21, 43-49 (1985); translation from Prikl. Mekh., Kiev 21, No. 1, 47-53 (1985). MSC: 74S05 74E30 74K15
 Kabanov, V. V.; Zheleznov, L. P. Stability of cylindrical shells of variable thickness under an exterior pressure. (English. Russian original) Zbl 0565.73065 Sov. Appl. Mech. 20, 634—639 (1984); translation from Prikl. Mekh., Kiev 20, No. 7, 53-59 (1984). MSC: 74S05 74G60 74B20
 Kabanov, V. V.; Astrakharchuk, S. V. Algorithm of stability analysis for variable-thickness rings under nonuniform load. (English. Russian original) Zbl 0542.73060 Sov. Appl. Mech. 19, 546—550 (1983); translation from Prikl. Mekh., Kiev 19, No. 6, 75-79 (1983). Reviewer: T.Atanacković MSC: 74G60 74S30 74S99 35B32
 Kabanov, V. V. The stability of inhomogeneous cylindrical shells (Ustojchivost’ neodnorodnykh tsilindricheskikh obolochek). (Russian) Zbl 0539.73077 Moskva: «Mashinostroenie». 256 p. R. 1.30 (1982). Reviewer: G.V.Vasiliev MSC: 74K15 74-02 74G99 74H99 74K25 74K10 74S30 74E30 74P99
 Kabanov, V. V.; Zheleznov, L. P. Finite-element investigation of the nonlinear deformation and stability of cylindrical shells under nonaxisymmetrical pressure. (English. Russian original) Zbl 0479.73068 Sov. Appl. Mech. 17, 460—465 (1981); translation from Prikl. Mekh. 17, No. 5, 71-76 (1981). MSC: 74S05 74K15 74H55 74B20 74H50
 Kabanov, V. V. The intersection of Sylow 2-subgroups in finite groups. (Russian) Zbl 0469.20012 6th All-Union Symp. group theory, Cherkassy 1978, Collect. sci. Works, 60-68 (1980). MSC: 20D05 20D20 20D30
 Kabanov, V. V.; Mikhailov, V. D. Stability of a cylindrical shell under nonuniform asymmetric loading. (English. Russian original) Zbl 0465.73058 Sov. Appl. Mech. 16, 661—664 (1981); translation from Prikl. Mekh. 16, No. 8, 11-15 (1980). MSC: 74H55 74G60 74B20 39A10 42B05
 Kabanov, V. V.; Kondrat’ev, A. S. Sylow 2-subgroups of finite groups. (Survey). (Silovskie 2-podgruppy konechnykh grupp. (Obzor)). (Russian) Zbl 0454.20015 Akademiya Nauk SSSR, Ural’skij Nauchnyj Tsentr, Institut Matematiki i Mekhaniki. Sverdlovsk: Institut Matematiki i Mekhaniki UNTs AN SSSR. 144 p. (1979). MSC: 20D05 20D20 20-02
 Kabanov, V. V. Intersections of Sylow 2-subgroups of finite groups. (English) Zbl 0409.20022 Math. Notes 24, 829—831 (1979). MSC: 20D20 20D30
 Kabanov, V. V.; Zheleznov, L. P. Investigation of stability of cylindrical shells in inhomogeneous stress state by the finite-element method. (English) Zbl 0439.73035 Sov. Appl. Mech. 14, 258—264 (1978). MSC: 74G60 74S05 74K25 74H99 68W99
 Kabanov, V. V.; Zheleznov, L. P. An investigation into the stability of cylindrical shells for an inhomogeneous strained state by the finite element method. (English) Zbl 0431.73040 Prikl. Mekh. 14, No. 3, 45-52 (1978). MSC: 74G60 74K25 74H99 74S05
 Kabanov, V. V. Durchschnitte Sylowscher 2-Untergruppen in endlichen Gruppen. (Russian) Zbl 0389.20017 Mat. Zametki 24, 615—619 (1978). MSC: 20D20 20D30
 Kabanov, V. V.; Mahnev, A. A.; Starostin, A. I. Finite groups with normal intersections of Sylow 2-subgroups. (English) Zbl 0382.20025 Algebra Logic 15(1976), 409—412 (1978). MSC: 20D20
 Kabanov, V. V. Finite groups with large intersections of Sylow 2-subgroups. (English) Zbl 0404.20019 Sib. Math. J. 17(1976), 878 (1977). MSC: 20D20 20D30
 Kabanov, V. V. Endliche Gruppen mit großen Durchschnitten der Sylowschen 2- Untergruppen. (Russian) Zbl 0374.20029 Sib. Mat. Zh. 17, 1188—1189 (1976). MSC: 20D20
 Kabanov, V. V.; Mahnev, A. A.; Starostin, A. I. Finite groups with normal intersections of Sylow 2-subgroups. (Russian) Zbl 0369.20010 Algebra Logika 15, 655—659 (1976). MSC: 20D20
 Kabanov, V. V.; Starostin, A. I. Finite groups in which a Sylow two-subgroup of the centralizer of some involution is of order 16. (English) Zbl 0367.20013 Math. Notes 18(1975), 1105—1108 (1976). MSC: 20D05
 Kabanov, V. V.; Starostin, A. I. Endliche Gruppen, die eine Sylowsche 2-Untergruppe des Zentralisators einer gewissen Involution der Ordnung 16 haben. (Russian) Zbl 0362.20009 Mat. Zametki 18, 869—876 (1975). MSC: 20D05
 Kabanov, V. V.; Mazurov, V. D.; Syskin, S. A. Finite simple groups whose Sylow 2-subgroups possess an extra-special subgroup of index 2. (English. Russian original) Zbl 0294.20013 Math. Notes 14(1973), 629—632 (1974); translation from Mat. Zametki 14, 127—132 (1973). MSC: 20D05 20D20
 Kabanov, V. V. Finite groups with a self-centralizing subgroup of order 6 and one class of involutions. (English) Zbl 0277.20030 Algebra Logic 11(1972), 284—293 (1974). MSC: 20D35 20E36 20D45 20D05
 Kabanov, V. V. Finite groups with a self-centralizing subgroup of order 6. (English) Zbl 0275.20032 Algebra Logic 11(1972), 280—283 (1974). MSC: 20D25
 Kabanov, V. V. Stabilität inhomogener Schalen. (Russian) Zbl 0307.73029 Teor. Oboloc. Plastin; Trudy 8 vsesojuzn. Konf. Teor. Oboloc. Plastin, Rostov-na-Donu, 1971, 297—300 (1973). MSC: 74K15 74G60
 Kabanov, V. V. Endliche Gruppen mit einer selbstzentralisierenden Untergruppe der Ordnung 6 und einer Klasse von Involutionen. (Russian) Zbl 0275.20031 Algebra Logika 11, 516—534 (1972). MSC: 20D25
 Kabanov, V. V. Über endliche Gruppen mit einer selbstzentralisierenden Untergruppe der Ordnung 6. (Russian) Zbl 0265.20019 Algebra Logika 11, 509—515 (1972). MSC: 20D15
 Kabanov, V. V. Stabilität einer dreischichtigen kreiszylindrischen Schale bei inhomogener Kompression. (Russian) Zbl 0124.18306 Izv. Akad. Nauk SSSR, Mekh. Mashinostr. 1964, No. 4, 116—119 (1964).
 Kabanov, V. V. Stabilität einer kreiszylindrischen Schale bei inhomogener Kompression. (Russian) Zbl 0123.41005 Izv. Akad. Nauk SSSR, Mekh. Mashinostr. 1963, No. 1, 181—183 (1963).

Публикации 
 Claw-free strictly Deza graphs; V. V. Kabanov, A. V. Mityanina; Сиб. электрон. матем. изв., 14 (2017), 367—387;
 О графах Деза с несвязной второй окрестностью вершины; С. В. Горяинов, Г. С. Исакова, В. В. Кабанов, Н. В. Маслова, Л. В. Шалагинов; Тр. ИММ УрО РАН, 22:3 (2016), 50-61;
 О вершинной связности графов Деза; А. Л. Гаврилюк, С. В. Горяинов, В. В. Кабанов; Тр. ИММ УрО РАН, 19:3 (2013), 94-103;
 Реберные точные графы Деза; В. В. Кабанов, А. В. Митянина; Тр. ИММ УрО РАН, 18:1 (2012), 165—177;
 О графах Деза с параметрами решётчатых графов; В. В. Кабанов, Л. В. Шалагинов; Тр. ИММ УрО РАН, 16:3 (2010), 117—120;
 О сильно регулярных графах с собственным значением 2 и их расширениях; В. В. Кабанов, А. А. Махнев, Д. В. Падучих; Тр. ИММ УрО РАН, 16:3 (2010), 105—116;
 Характеризация одного класса графов без 3-лап; Г. М. Ермакова, В. В. Кабанов; Тр. ИММ УрО РАН, 15:2 (2009), 99-113;
 Графы без 3-корон с некоторыми условиями регулярности; В. В. Кабанов, А. А. Махнев, Д. В. Падучих; Тр. ИММ УрО РАН, 14:4 (2008), 53-69;
 Cвойства графов без порождённых подграфов K1,3; Г. М. Ермакова, В. В. Кабанов, Е. Ш. Сабирзянова, Го Вень Бинь; Тр. ИММ УрО РАН, 14:4 (2008), 43-52;
 Вполне регулярные графы с условием Хоффмана; В. В. Кабанов, С. В. Унегов; Тр. ИММ УрО РАН, 14:3 (2008), 127—131;
 Сильно регулярные графы с условием Хоффмана; В. В. Кабанов, С. В. Унегов; Тр. ИММ УрО РАН, 13:3 (2007), 54-60;
 The influence of s-semipermutable subgroups on the structure of finite groups; Na Tang, Wenbin Guo, V. V. Kabanov; Тр. ИММ УрО РАН, 13:1 (2007), 191—196;
 О графах без 3-лап с некликовыми μ-подграфами; И. А. Вакула, В. В. Кабанов; Дискретн. анализ и исслед. опер., сер. 1, 12:4 (2005), 3-22;
 О графах без корон с регулярными μ-подграфами, II; В. В. Кабанов, А. А. Махнев, Д. В. Падучих; Матем. заметки, 74:3 (2003), 396—406;
 Доминирование и неприводимость в графах с ограничениями на блоки; В. В. Кабанов; Дискретн. анализ и исслед. опер., сер. 1, 7:2 (2000), 12-20;
 О графах без корон с регулярными μ-подграфами; В. В. Кабанов; Матем. заметки, 67:6 (2000), 874—881;
 Характеризация треугольных и решётчатых графов; В. В. Кабанов; Сиб. матем. журн., 39:5 (1998), 1054—1059;
 Кореберно регулярные графы без 3-лап; В. В. Кабанов, А. А. Махнев; Матем. заметки, 60:4 (1996), 495—503;
 Об отделимых графах с некоторыми условиями регулярности; В. В. Кабанов, А. А. Махнев; Матем. сб., 187:10 (1996), 73-86;
 О пересечениях силовских 2-подгрупп в конечных группах; В. В. Кабанов; Матем. заметки, 24:5 (1978), 615—619;
 Конечные группы, в которых силовская 2-подгруппа централизатора некоторой инволюции порядка 16; В. В. Кабанов, А. И. Старостин; Матем. заметки, 18:6 (1975), 869—876;
 Конечные простые группы, силовские 2-подгруппы которых обладают экстраспециальной подгруппой индекса 2; В. В. Кабанов, В. Д. Мазуров, С. А. Сыскин; Матем. заметки, 14:1 (1973), 127—132;
 Международная конференция «Алгебра и комбинаторика», посвящённая 60-летию А. А. Махнева; В. В. Кабанов, А. С. Кондратьев; Тр. ИММ УрО РАН, 19:3 (2013), 323—327;
 К семидесятипятилетию академика Российской академии наук Юрия Сергеевича Осипова; Н. Н. Красовский, И. И. Еремин, А. М. Ильин, А. В. Кряжимский, А. Б. Куржанский, В. И. Бердышев, В. В. Васин, А. А. Махнев, С. В. Матвеев, Ю. Н. Субботин, А. Г. Ченцов, В. Н. Ушаков, В. В. Кабанов, В. И. Максимов; Тр. ИММ УрО РАН, 17:2 (2011), 5-6.

Примечания

Ссылки 
 Персоналии: Кабанов, Владислав Владимирович
 Google Scholar
 zbMATH

Доктора физико-математических наук
Математики СССР
Математики России
Преподаватели Уральского технического университета
Преподаватели Уральского педагогического университета
Преподаватели Уральского государственного университета